Louis Verstraete, né le  en Belgique, est un footballeur belge qui évolue au poste de milieu relayeur au SK Beveren.

Biographie

En club

En équipe nationale 

Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2016. Lors de cette compétition, il joue trois matchs, en débutant à chaque fois la rencontre sur le banc des remplaçants. La Belgique s'incline en quarts de finale face à l'Allemagne.

Avec les moins de 19 ans, il inscrit en  un but contre la Suède, lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2017. Il est à trois reprises capitaine de la sélection des moins de 19 ans.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en Belgique
Naissance en mai 1999
Footballeur belge
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur du KV Ostende